

Personnalités 

 Axel Gehrke (1942-2021), homme politique allemand ;
 Carmen Gehrke (1900-1991), artiste peintre guatémaltèque ;
 Hans-Joachim Gehrke (né en 1945), historien allemand de l'Antiquité classique ;
  (né en 1939), acteur allemand.